Новак Ђоковић је шести пут освојио титулу. У финалу је победио Данила Медведева са 4:6, 6:3, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2021.
Париз мастерс — појединачно